Free Your Soul… and Save My Mind — восьмой студийный альбом группы кроссовер-трэша Suicidal Tendencies, выпущенный в 2000 году на независимом лейбле Suicidal Records.

Об альбоме 
Музыка представляет собой смесь кроссовера из альбома Freedumb и фанк-метал времён Трухильо (1990—1994 годы).

К песне «Pop Songs» был снят музыкальный клип.

Список композиций 
Авторы всех песен — Мьюир и Кларк, если не указано иначе.

Бонус композиции (японское издание) 
В японском издании также присутствует бонус-трек.

Участники записи 
 Майк Мьюир — вокал
  — соло-гитара
  — ритм-гитара
  — бас-гитара
  — барабаны

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Suicidal Tendencies